Первый дивизион 1986 () — 75-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 17 мая 1986 года и закончился 13 сентября 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1986
Исландия
1986 год в Исландии